Чески-Тешин (, ,  (Чески-Цешын)) — город в Чехии, входит в Моравскосилезский край. Занимает площадь 33,8 км². Население 26 330 человек. Располагается на левом берегу реки Олше.

История 
Территория Ческого-Тешина была индустриальным предместьем города Тешин (Teschen) и называлась Саская Купа (Saská Kupa или Sachsenberg). В 1920 году Тешин был разделён между Польшей и Чехословакией. Отошедшая Чехословакии часть города на левом берегу реки Ользы стала называться Чески-Тешин (Český Těšín).

В 1938 году Польша аннексировала Чески-Тешин и назвала его Западный Цешин (Cieszyn Zachodni). После немецкой оккупации части Польши в 1939 году весь город был включен в состав Германии. В 1945 году по результатам Второй мировой войны Чески-Тешин был возвращён Чехословакии.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Моравскосилезского края
Города Тешинской Силезии
Населённые пункты, разделённые государственной границей
Города, выделявшиеся из состава другого города